L'Open de Malaisie masculin 2007 (ou Malaysian Open 2007) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi 4 star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 23 au . 

En finale, le Malaisien Mohd Azlan Iskandar l'emporte face à Stewart Boswell.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2007

Masculin 2007
Squash en 2007
Sport en Malaisie en 2007
Sport en juillet 2007